Kings Of Crunk — четвёртый студийный альбом кранк-коллектива Lil Jon & The East Side Boyz, вышедший в 2002 году. Один из самых успешных альбомов группы.

Об альбоме 
Используя схему популярности предыдущего альбома, он имеет мощные басовые линии и внушительный список приглашённых звезд. Первый сингл «I Don't Give A @#&%» записанный вместе с Mystikal и Krayzie Bone стал настоящим клубным хитом. А трек под названием «Get Low» записанный вместе с Ying Yang Twins стал лучшей композицией альбома. Именно благодаря ему Kings Of Crunk смог попасть в двадцатку самых продаваемых альбомов США, по состоянию на сентябрь 2003.

Диск получил меньшее одобрение критиков, чем Put Yo Hood Up, зато смог получить статус дважды-платинового, продавшись более чем 2-миллионным тиражом (только в США).

Лил Джон выпустил продолжение сверхуспешного диска на CD и DVD в 2003 под названием Part II. Также Kings of Crunk выпускался в оцензуренной версии, без преобладания профанации, и явной сексуальной тематики. Трек «The Weedman» был удалён из трек-листа обработанного альбома из-за яркого наркотического контента. А трек «I Don’t Give A Fuck» был переработан и переименован в «I Don’t Give A…», так как в оригинальной версии нецензурное слово «fuck» повторялось 57 раз.

Список композиций 

Альбомы 2002 года
Альбомы Лил Джона